Эдуард Харлет Карр — историк.
 Эдвар Карр (Edward Curr) — этнограф, лингвист.